Kamp Amersfoort (Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort), een gevangenenkamp in de Tweede Wereldoorlog
Parenteral Drug Association (PDA), een belangenorganisatie voor de farmaceutische industrie
 stapelautomaat of push-down-automaat, een begrip uit de berekenbaarheidstheorie
personal digital assistant, een draagbaar elektronisch apparaat
 pitch detection algorithm, een methode om golfsignalen te analyseren
phase doppler anemometry, een methode om stromingen te meten
peridurale anesthesie, een medische methode voor plaatselijke verdoving
posterior descendent artery (ramus interventrikularis posterior), een van de kransslagaders
 public display of affection, openlijke uiting van genegenheid, een beladen begrip in sommige culturen

Politiek 

Zwitserse Partij van de Arbeid (Partei der Arbeit der Schweiz, PdA), een Zwitserse socialistische partij
Partido Democratico Arubano, (PDA, Arubaans Democratische Partij), een voormalige politieke partij in Aruba
Polo Democrático Alternativo (PDA), een linkse politieke partij in Colombia